Город Скопин — городской округ в Рязанской области России, образованный в границах одноимённого города областного значения.

Население

Состав городского округа

Местное самоуправление 
 Главы муниципального образования — Председатели городского Совета депутатов
 1991—1993 — Сергей Коротков
 1994—1998 — Георгий Будяну
 1998—2000 — Александр Овчинников
 2000—2004 — Виктор Таран
 2004—2008 — Лидия Кривошеева
 2008—2013 — Василий Воробьёв
 2013—2014 — Олег Асеев
 2015—2017 — Валерий Луканин
 с 2018 — Строганов Владимир Владимирович

 Главы администрации
 1991—1996 — Георгий Будяну
 1996—2000 — Виктор Овчинников
 2000—2011 — Иван Еганов
 2011—2014 — Татьяна Мастюкова
 2015—2022 — Асеев Олег Александрович

Примечания 

Муниципальные образования Рязанской области
Городские округа Рязанской области